Buanajaya (Tanjungsari), een plaats in Indonesië
Buanajaya (Bantargadung), een plaats in Indonesië